Il NJ/NY Gotham FC, precedentemente noto come Sky Blue FC, è una società calcistica femminile statunitense con sede nella città di Piscataway, nello stato di New Jersey. Il club partecipa alla National Women's Soccer League (NWSL), il massimo livello calcistico femminile.

Il club è parte del progetto Sky Blue Soccer, fondato a Somerset, ovvero un programma che consente ai calciatori di progredire fin dalla giovane età, con possibilità di crescita a lungo termine.

Storia

Fondazione
Gli Sky Blue FC nominarono Ian Sawyers come primo allenatore della squadra il 5 marzo 2008. Tuttavia fu solamente il 9 settembre che il team New York/New Jersey fu ufficialmente nominato Sky Blue FC. Una settimana più tardi con il progetto di allocazione delle giocatrici di nazionali, firmarono Heather O'Reilly, Natasha Kai e Christie Rampone. Il 24 settembre ebbe luogo il secondo draft, con il club che acquisì l'attaccante canadese Sarah Walsh e le brasiliane Rosana e Ester. In aggiunta ad esse, vennero messe sotto contratto l'australiana Colette McCallum ed il difensore inglese Anita Asante.

Per assegnare ulteriori giocatrici, venne istituito un collegio per ottobre, con gli Sky Blue che acquisirono Cori Alexander, Keeley Dowling, Kacey White e Jenny Hammond. L'anno successivo vennero acquistate nuove giocatrici sempre nell'ambito dei draft, nel dettaglio furono Yael Averbuch, Megan Schnur, Karen Bardsley, Christie Shaner, Julianne Sitch, Jen Buczkowski, Zhang Ouying, Mary Therese McDonnell, Mele French e Fanta Cooper.

Stagione inaugurale (2009)
Gli Sky Blue iniziarono la loro stagione inaugurale il 5 aprile 2009, perdendo 2-0 contro i Los Angeles Sol allo stadio TD Bank Ballpark. Giocheranno lì per un altro match prima di spostarsi definitivamente allo Yurcak Field. La squadra tentennò con una sola vittoria nelle prime sei partite, segnando solamente 3 reti, prima che il tecnico Ian Sawyers fu sospeso a tempo indefinito per incongruenze con la proprietà il 23 maggio 2009. Fu ufficialmente esonerato 5 giorni dopo e sostituita da Kelly Lindsey, cambio che consentì agli Sky Blue di dare una svolta in positivo alla stagione.

Tuttavia il suo tempo sulla panchina fu di breve durata in quanto rassegnò le dimissioni il 30 luglio, sostituita dalla calciatrice Christie Rampone. Essa fu la prima giocatrice-allenatore della storia della WPS; guidò la sua squadra fino al raggiungimento del quarto posto, utile per i playoff. Dopo aver battuto sia i Washington Freedom che i Saint Louis Athletica, si presentarono alla finale contro i Los Angeles Sol, club contro cui disputarono la prima partita stagionale. Il match venne deciso al 16' da una rete di Heather O'Reilly che consegnò agli Sky Blue il primo campionato della loro storia.

Stagione 2010
Con l'aggiunta di due nuove squadre, gli Atlanta Beat ed i Philadelphia Independence, il club fu destinato a perdere alcune delle sue giocatrici. Nel dettaglio, Jen Buczkowski si trasferì a Philadelphia mentre Noelle Keselica finì ad Atlanta. Il 29 settembre fu annunciato che Pauliina Miettinen sarebbe stata l'allenatrice per la stagione 2010. Dopo una serie negativa di risultati (5 vittorie e 6 sconfitte), l'allenatrice fu sollevata dal proprio incarico per far posto al suo vice, Rick Stainton. Il club terminò l'annata al quinto posto, non qualificandosi per i play-off.

Stagione 2011
La stagione 2011 segnò l'avvento sulla panchina di Jim Gabarra, allenatore in precedenza dei Washington Freedom. La squadra andò in Turchia per le amichevoli pre-stagionali, perdendo 1-0 contro il LdB Malmö nel corso di un torneo amichevole (a cui parteciparono anche i danesi del Fortuna Hjørring ed i russi dell'Energiya). La squadra iniziò la stagione il 10 aprile 2011 pareggiando 2-2 contro il Philadelphia Independence. Perse poi 3 volte consecutivamente per poi inanellare una serie di 5 partite senza sconfitte; la serie cominciò il 21 maggio, con la vittoria per 3-0 contro gli Atlanta Beat. La squadra terminò tuttavia la stagione in quinta posizione, non qualificandosi per i playoffs.

Dopo la sospensione della WPS, Sky Blue annunciò un accordo di partnership con i New Jersey Wildcats.

NJ/NY Gotham FC 
Il 6 aprile 2021 il club ha cambiato il proprio nome in NJ/NY Gotham FC, così da ergersi a rappresentante sia del suo stato di origine, il New Jersey, che della vicina città di New York. Parallelamente, il club ha rinnovato anche i suoi colori sociali, aggiungendo ufficialmente al celeste anche il nero, comunque già largamente utilizzato nelle stagioni precedenti.

Allenatori

Calciatrici

Organico

Rosa 2021 
Rosa, ruoli e numeri di maglia tratti dal sito ufficiale, aggiornati al 27 aprile 2021.

Rosa 2015 
Rosa aggiornata al 26 settembre 2015

Organigramma societario
Presidente: Thomas Hofstetter
Proprietari: Philip D. Murphy, Steven H. Temares, Thomas Hofstetter
Allenatore: Christy Holly
Vice-allenatore: Paul Greig

Statistiche

Allenatori

Palmarès 
 
2009

Tifosi
Il gruppo ufficiale della squadra è soprannominato Cloud 9.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

NJ/NY Gotham FC